Granite kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Granite (Oklahoma)
Granite (Oregon)
Granite (Utah)